ЦЕВ куп () је званично друго по јачини клупско одбојкашко такмичење у Европи, иза ЦЕВ Лиге шампиона, а одржава се сваке сезоне у организацији ЦЕВ.

Од настанка до 2000. звао се ЦЕВ Куп победника купова. 2000. је преименован у ЦЕВ Топ тимс куп, а од 2007. носи назив ЦЕВ куп. Бивши ЦЕВ куп је преименован у Челенџ куп.

Победници

ЦЕВ Куп победника купова

ЦЕВ Топ тимс куп

ЦЕВ куп

Види још 
 ЦЕВ Лига шампиона
 ЦЕВ Челенџ куп (до 2007. ЦЕВ куп)
 ЦЕВ куп за жене

Референце и објашњења

Спољашње везе 
 Званичан сајт ЦЕВ-а

Међународна одбојкашка клупска такмичења